Dallas Texans se puede referir a los siguientes equipos o clubes deportivos:

Dallas Texans Soccer Club, un equipo de fútbol juvenil estadounidense,
Kansas City Chiefs, un equipo profesional de fútbol americano que anteriormente estaba basado en Dallas y era conocido como los  Dallas Texans en la AFL.
Dallas Texans (NFL), un equipo profesional de fútbol americano que jugó en la NFL por solo una temporada en 1952.
Dallas Texans (USHL), un equipo profesional de hockey sobre hielo estadounidense que jugó United States Hockey League  entre 1945 y 1951.
Dallas Texans (AFL), un equipo profesional de fútbol americano en campo cubierto que jugó en la Arena Football League hasta finales de los años 1980s.